Шютте:

фамилия 
 Шютте, Вендела (1608—1629) — шведская дворянка, писательница; дочь Юхана Шютте.
 Шютте, Карл (1647—1717) — шведский военачальник, участник Северной войны.
 Шютте, Юхан Бенгтсон (Шродерус; 1577—1645) — шведский политик.
Двойная фамилия 
 Шютте-Лихоцки, Маргарете (1897—2000)— первая австрийская женщина-архитектор, деятельница антифашистского движения.

Другое 
 Шютте — болезнь хвойных деревьев.